Cranas (Griego antiguo: Κρανάη, significando "pedregoso") en la mitología griega era una princesa ateniense, hija del rey Cránao y Pedias, hija de Mines de Esparta .  Sus hermanas eran Cranaecme y Átide .

Referencias

Bibliografía 

 Apolodoro, Biblioteca traducción al inglés de Sir James George Frazer, FBA, FRS en 2 volúmenes, Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1921.
 Graves, Robert, Los mitos griegos: la edición completa y definitiva. 2017.
Personajes de la mitología griega
Princesas de la mitología griega